River Deep – Mountain High:

 River Deep – Mountain High — известная песня, написанная Филом Спектором.
 River Deep – Mountain High — студийный альбом американского дуэта Айк и Тина Тёрнеры.